Der Challenger ATP de Iquique 2009 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Januar 2009 in Iquique, Chile stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf der ITF-Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Iquique